Pevec ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Edward Pevec (1925–2014), Weihbischof in Cleveland
 Katija Pevec (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin